Coccarda italiana azzurra, uno degli ornamenti rappresentativi dell'Italia, ottenuta pieghettando circolarmente un nastro azzurro.
Coccarda italiana tricolore, ornamento nazionale dell'Italia, ottenuta pieghettando circolarmente un nastro verde, bianco e rosso.